Суперкласико:
 Суперкласико (Аргентина) между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».
 Суперкласико (Боливия) между «Боливар» и «Стронгест».
 Суперкласико (Венесуэла) между «Каракас» и «Депортиво Тачира».
 Суперкласико (Гондурас) между «Мотагуа» и «Олимпия».
 Суперкласико (Мексика) между «Америка» и «Гвадалахара».
 Суперкласико (Парагвай) между «Олимпия» и «Серро Портеньо».
 Суперкласико (Перу) между «Альянса Лима» и «Университарио».
 Суперкласико (Уругвай) между «Пеньяроль» и «Насьональ».
 Суперкласико (Чили) между «Коло-Коло» и «Универсидад де Чили».
 Суперкласико (Эквадор), между «Барселона» и «Эмелек».

См. также 
 Суперкласико де лас Америкас — футбольное соревнование, проходящее между сборными Аргентины и Бразилии на нерегулярной основе.